Die Greenwich Open 2014 fanden vom 23. bis 28. Januar 2014 in Greenwich, Connecticut in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Silver 35. 

Titelverteidigerin war Nour El Sherbini, die im Viertelfinale Amanda Sobhy unterlag. Im Endspiel besiegte Joelle King ihre Kontrahentin Low Wee Wern in fünf Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Cecilia Cortes einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2013/14
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Connecticut
Greenwich (Connecticut)
Squashturnier in Amerika